Томас Гордон Хартли (, 1931—2016) — американский ботаник.

Биография 
Томас Гордон Хартли родился в городе Бомонт в 1931 году. 

Хартли получил образование в области ботаники. В 1955 году он получил степень бакалавра в Висконсинском университете; в 1957 году Хартли получил степень магистра, а в 1962 году — степень доктора философии в Айовском университете. В 1961—1965 годах Томас Гордон был лидером экспедиций Государственного объединения научных и прикладных исследований в Новую Гвинею для фитохимических исследований. С 1965 по 1971 год он был куратором Arnold Arboretum Гарвардского университета. С 1971 года работал старшим научным сотрудником Государственного объединения научных и прикладных исследований в Herbarium Australiense, Канберра, Австралия. Хартли описал более 400 видов растений.

Избранные публикации 
 1966: A revision of the Malesian species of Zanthoxylum (Rutaceae).
 1967: A revision of the genus Lunasia (Rutaceae).
 1969: A revision of the genus Flindersia (Rutaceae).
 1970: Additional notes on the Malesian species of Zanthoxylum (Rutaceae).
 1974: A revision of the genus Acronychia (Rutaceae).
 1975: Additional notes on the genus Flindersia (Rutaceae).
 1975: A new species of Zanthoxylum (Rutaceae) from New Guinea.
 1977: A revision of the genus Acradenia (Rutaceae).
 1977: A revision of the genus Bosistoa (Rutaceae).
 1989: (with Benjamin Clemens Stone): Reduction of Pelea with new combinations in Melicope (Rutaceae). Taxon 38: 119–23.
 2001: Allertonia. On the taxonomy and biogeography of Euodia and Melicope (Rutaceae).

Примечания

Ссылки 
 Nationaal Herbarium Nederland: Thomas Gordon Hartley

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Выпускники Висконсинского университета в О-Клэр